Fatou Dieng ist der Name folgender Personen:

* Fatou Dieng (Basketballspielerin) (* 1983), senegalesische Basketballspielerin 
 Fatou Dieng (Leichtathletin) (* 1983), mauretanische Leichtathletin